«Реал Мадрид» был основан в 1902 году как «Футбольный клуб Мадрид» и провёл свой первый турнирный матч 13 мая того же года, в котором проиграл со счётом 1:3 «Барселоне» в рамках полуфинала футбольного турнира в честь коронации Альфонсо XIII. Мадридский «Реал» играл против местных клубов в различных региональных турнирах с 1902 по 1940 год. В 1929 году он стал одним из основателей Ла Лиги, первой национальной футбольной лиги Испании. По состоянию на 2020 год «Реал» является одним из трёх клубов, которые никогда не покидали высший уровень испанского футбола (остальные два: «Атлетик Бильбао» и «Барселона»).

С 1902 по 1929 год команда пять раз выигрывала Кубок Испании и 15 раз — региональный чемпионат. Мадридский «Реал» успешно стартовал в Ла Лиге, заняв второе место в первом её сезоне и впервые выиграв лигу в 1932 году. В сезоне 1947/1948 мадридский «Реал» финишировал одиннадцатым, что по состоянию на 2020 год остаётся худшей итоговой позицией клуба в национальном чемпионате. В 1950-е годы мадридский «Реал» четыре раза выигрывал Ла Лигу и пять раз Кубок европейских чемпионов. Однако самым успешным периодом для клуба с точки зрения внутренних достижений были 1960-е годы, когда мадридский «Реал» выиграл восемь чемпионатов Испании. Он является также единственной испанской футбольной командой, выигрававшей пять титулов подряд, чего она добилась дважды (в 1960—1965 и 1985—1990 годах).

Мадридский «Реал» впервые принял участие в еврокубках в сезоне 1954/1955 годов, когда выступал в Латинском кубке. В сезоне 1955/56 он выиграл свой первый крупный европейский трофей, которым стал дебютный Кубок европейских чемпионов. Мадридский «Реал» стал победителем первых пяти розыгрышей этого турнира, а затем ещё восьми, последний из которых пришёлся на 2018 год. 13 трофеев «Реала» — рекордное количество в истории главного европейского клубного турнира. Также мадридская команда стала обладательницей Кубка УЕФА в сезоне 1984/1985, сумев повторить этот успех в следующем году. «Реал» сделал свой первый «золотой дубль», сумев выиграть чемпионат и Кубок Испании, в 1962 году. Мадридский «Реал» — самый успешный клуб в турнирах УЕФА, имеющий на своём счету 22 европейских трофея.

Мадридский «Реал» выигрывал Ла Лигу 34 раза, Кубок Испании 19 раз, Суперкубок Испании 11 раз, Кубок испанской лиги один раз, Кубок Эвы Дуарте один раз, Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов 13 раз, Кубок УЕФА дважды, Суперкубок Европы/УЕФА четыре раза, Межконтинентальный кубок три раза и Клубный чемпионат мира четыре раза. В таблице подробно описаны достижения клуба в ранних региональных чемпионатах и во всех национальных и международных соревнованиях по каждому завершённому сезону с момента образования клуба в 1902 году. Клуб выигрывал как минимум один трофей в течение 17 сезонов подряд (с 1953/1954 по 1969/1970), что является рекордом в испанском футболе.

Список сезонов 
До 1929 года в Испании не было национальной футбольной лиги. Мадридский «Реал» участвовал в чемпионате Мадридского региона, носившем название «Campeonato Centro», победители которого квалифицировались в Кубок короля вместе с другими региональными чемпионами. В 1929 году была образована Ла Лига, первая национальная футбольная лига Испании, одним из основателей которой был мадридский «Реал». Клуб также до 1940 года продолжал участвовать в региональном чемпионате. Кубок короля же стал проводиться наряду с Ла Лигой. Команды отбирались туда через региональные чемпионаты вплоть до 1940 года, когда турнир стал открыт для участия всех команд двух лучших дивизионов испанской лиги.

Легенда:

 М = количество матчей;
 В = выиграно матчей;
 Н = ничейные результаты;
 П = проиграно матчей;
 ГЗ = голов забито;
 ГП = голов пропущено;
 О = набрано очков;
 Место = итоговое место;
 Рег. чемп. = Мадридский футбольный чемпионат
 У = участие в турнире;
 1/16 = 1/16 финалa;
 1/8 = 1/8 финалa;
 1/4 = четвертьфинал;
 1/2 = полуфинал;
 Фин = финал;
 Поб = победитель;
 КОК = Кубок обладателей кубков;
 КЕЧ = Кубок европейских чемпионов;
 КУ = Кубок УЕФА;
 ЛЧ = Лига чемпионов УЕФА;
 УТ = утешительный турнир;
 КЭД = Кубок Эвы Дуарте;
 ЛК = Латинский кубок;
 МК = Межконтинентальный кубок;
 СИ = Суперкубок Испании;
 ИАК = Иберо-американский кубок;
 СУ = Суперкубок УЕФА;
 КЧМ = Клубный чемпионат мира;
  — = соответствующие турниры не проводились или команда в них не участвовала.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 

 
Реал Мадрид